Liebesbrief bezeichnet:

 Liebesbrief, einen intim geschriebenen Brief an eine geliebte Person
 Der Liebesbrief, ein Gemälde des niederländischen Künstlers Johannes Vermeer
 Der abgefangene Liebesbrief, ein Gemälde des Münchener Künstlers Carl Spitzweg
 Der Liebesbrief (1845–1846), ein (gestohlenes) Gemälde des Münchener Künstlers Carl Spitzweg
 Liebesbrief (1985), einen japanischen Film aus dem Jahr 1985
 Der Liebesbrief (1998), einen Fernsehfilm aus dem Jahr 1998
 Der Liebesbrief (1999), einen Film aus dem Jahr 1999

Siehe auch:
 Briefe der Liebe
 Love Letters
 The Love Letter